Numele Volga se poate referi la:

Râul Volga (Волга, Rha, İtil, İdel) în vestul Rusiei. Este cel mai lung râu din Europa. 
Volga este o marcă de automobile a firmei GAZ.
Volga-Dnepr este un avion rusesc pentru transportul de mărfuri.
Volga este un râu în Clayton County, statul  Iowa.
Volga este un  oraș în statul  Iowa.
Volga este un  oraș în statul  South Dakota.